Tal Flicker - Israëlisch judoka
 Theodore J. Flicker - Amerikaans toneelschrijver, regisseur en acteur
 Yuval Flicker - Amerikaans wiskundige

 Flicker (album) - album van Niall Horan
 Flicker (Niall Horan) - single van Niall Horan
 Flicker (Porter Robinson) - single van Porter Robinson
 Flicker (roman) - roman van Theodore Roszak
 Flicker Records - platenlabel
 Flicker (film) - Canadese film